|-
| (22001) 1999 XY41||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22002 Річардріген (Richardregan)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22003 Стартек (Startek)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22004) 1999 XF45||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22005 Вілнельсон (Willnelson)||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22006) 1999 XP51||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22007) 1999 XQ57||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22008) 1999 XM71||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22009) 1999 XK77||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22010) 1999 XM78||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22011) 1999 XR81||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22012) 1999 XO82||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22013) 1999 XO89||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22014) 1999 XQ96||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22015) 1999 XM100||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22016) 1999 XU101||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22017) 1999 XT104||||10 грудня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (22018) 1999 XK105||||8 грудня 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (22019) 1999 XU106||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (22020) 1999 XG108||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (22021) 1999 XQ108||||4 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (22022) 1999 XR110||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (22023) 1999 XH114||||11 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22024) 1999 XY114||||11 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22025) 1999 XS118||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (22026) 1999 XS119||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (22027) 1999 XS120||||5 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (22028) 1999 XP125||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (22029) 1999 XN126||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (22030) 1999 XU127||||7 грудня 1999||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (22031) 1999 XA137||||14 грудня 1999||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| 22032 Mikekoop||||9 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (22033) 1999 XH154||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22034) 1999 XL168||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22035) 1999 XR170||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22036) 1999 XL181||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22037) 1999 XQ181||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22038 Маргаршайн (Margarshain)||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22039) 1999 XA185||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22040) 1999 XR188||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22041) 1999 XK192||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22042) 1999 XP194||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22043) 1999 XW204||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22044) 1999 XS206||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22045) 1999 XD211||||13 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22046) 1999 XU211||||13 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22047) 1999 XU215||||15 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22048) 1999 XK238||||3 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22049) 1999 XW257||||7 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22050) 1999 YV13||||31 грудня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (22051) 2000 AS7||||2 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22052) 2000 AQ14||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22053) 2000 AO17||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22054) 2000 AP21||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22055) 2000 AS25||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22056) 2000 AU31||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22057 Браянкінґ (Brianking)||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22058) 2000 AA64||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22059) 2000 AD75||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22060) 2000 AF76||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22061) 2000 AX98||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22062) 2000 AL99||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22063 Денсілі (Dansealey)||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22064 Анжелалюїс (Angelalewis)||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22065 Колґрове (Colgrove)||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22066) 2000 AX100||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22067) 2000 AM101||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22068) 2000 AG103||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22069) 2000 AK105||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22070) 2000 AN106||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22071) 2000 AB107||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22072) 2000 AT112||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22073) 2000 AX112||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22074) 2000 AB113||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22075) 2000 AL138||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22076) 2000 AZ138||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22077) 2000 AL140||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22078) 2000 AF149||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22079 Кабінофф (Kabinoff)||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22080 Емільвассер (Emilevasseur)||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22081) 2000 AA165||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22082 Раунтрі (Rountree)||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22083) 2000 AN165||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22084) 2000 AX168||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22085) 2000 AA169||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22086) 2000 AG170||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22087) 2000 AZ175||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22088) 2000 AT185||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22089) 2000 AA186||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22090) 2000 AC186||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22091) 2000 AY186||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22092) 2000 AQ199||||9 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22093) 2000 AG200||||9 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22094) 2000 AQ200||||9 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22095) 2000 AY204||||11 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22096) 2000 AF229||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22097) 2000 BH4||||21 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22098) 2000 BJ16||||30 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22099) 2000 EX106||||14 березня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (22100) 2000 GV93||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

22000